Gérard Deprez – politico belga
 9795 Deprez – asteroide della fascia principale